Спицын — русская фамилия. Известные носители:
 
 Спицын, Анатолий Тихонович (1939—2019) — советский и российский экономист.
 Спицын, Валерий Анатольевич (род. 1965) — советский и российский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Спицын, Василий Петрович (1912—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Спицын, Виктор Иванович (1902—1988) — советский химик, Герой Социалистического Труда.
 
 Спицын, Евгений Юрьевич (род. 1966) — историк, публицист, автор учебника истории России. 
 Спицын, Сергей Николаевич (1923—2014) — русский художник.
 Спицын, Спиридон Матвеевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Спицын, Юрий Алексеевич (1961—2016) — советский и российский тренер по боксу.